Achtundvierziger steht für:

 Teilnehmer der Revolutionen 1848/1849, insbesondere diejenigen, die nach deren Ende nach Amerika auswanderten, siehe Forty-Eighters
 Achtundvierziger (Dithmarschen), ein mittelalterliches Selbstverwaltungsorgan
 Kollegium der 48er, eines der „bürgerlichen Kollegien“ in Hamburg seit 1529, siehe Hamburgische Bürgerschaft #Bürgerliche Kollegien